Leiste steht für:

 seitliche Region der Bauchwand am Übergang zum Oberschenkel, siehe Leistenregion
 Leiste (Bauteil), schmales, meist langes Bauteil
 ein Format bei Schnittholz, siehe Schnittholz #Formate
 Leiste (Heraldik), ein Heroldsbild in der Heraldik
 regional die Webkante
 Leiste (Mykologie), lamellenähnliches Hymenophor der Pfifferlingsverwandten

Leiste ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Leiste (1738–1815), deutscher Pädagoge, Mathematiker und Geograf
 Georg Leiste (* 1964), deutscher Comedian und Clown

Siehe auch:
 Leisten (Begriffsklärung)